Игорь Дмитриевич Сорокин:
 Сорокин, Игорь Дмитриевич — Депутат Верховного Совета СССР.
 Сорокин, Игорь Дмитриевич — певец оперы. Народный артист Белорусской ССР.